Си́мич () — южнославянская фамилия.

Известные носители:
 Симич, Алекса (1800—1872) — сербский государственный деятель, премьер-министр (трижды).
 Симич, Боян (род. 1976) — сербский футболист.
 Симич, Бранислав (род. 1935) — югославский борец греко-римского стиля.
 Симич, Велько (род. 1995) — сербский футболист.
 Симич, Душан (более известен как Чарлз Симик; 1938—2023) — американский поэт.
 Симич, Дьока (1843—1921) — сербский государственный деятель.
 Симич, Любиша (род. 1963) — югославский боксёр.
 Симич, Марко (род. 1987) — сербский футболист.
 Симич, Никола (1897—1969) — югославский футболист.
 Симич, Новица (1948—2012) — сербский генерал и военный деятель.
 Симич, Радослав (1948—2020) — сербский шахматист, гроссмейстер (1983).
 Симич, Станое (1893—1970) — югославский государственный деятель, министр иностранных дел Югославии.
 Симич, Стефан (род. 1995) — чешский футболист.